AUN peut faire référence à :
 .

Aun peut faire référence à :
 Aun, un roi de la dynastie royale suédoise du Moyen Âge des Ynglingar, fils de Jörund ;
 Aun, localité du comté de Troms, en Norvège.